El Torneig d'Istanbul 2016, oficialment conegut com a TEB BNP Paribas Istanbul Open 2016, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre terra batuda que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La segona edició del torneig es va celebrar entre el 25 d'abril i l'1 de maig del 2016 al Garanti Koza Arena d'Istanbul, Turquia.

El tennista argentí Diego Schwartzman va guanyar el primer títol individual del seu palmarès. També va disputar ambdues finals però no es va poder imposar en la final de dobles.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2016
ATP World Tour 2016